AMNA bezeichnet:

Athenisch-Makedonische Nachrichtenagentur Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (amna.gr)

Amna bezeichnet:

Amna (Name)

Abkürzung